La estación Estadio Parque Roca forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal Coronel Roca de la línea que recorre el sur de la ciudad. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2013. Está ubicada en Avenida Coronel Roca al 4700, con una plataforma a ambos lados de la misma. Es operada por las líneas 91 y 115.

Se encuentra frente al Estadio Mary Terán de Weiss

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 
Debe su nombre al Estadio Mary Terán de Weiss, el cual a su vez homenajea a Mary Terán de Weiss, la primera tenista argentina en alcanzar los primeros planos del tenis mundial.

Galería

Véase también 

 Villa Soldati
 Metrobús (Buenos Aires)
 Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle La razón
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobús
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño Minuto Uno

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa Soldati